Országok
Kongói Köztársaság, afrikai állam
Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), afrikai állam, a korábbi Zaire

Az előbbiek elődei:
Belga Kongó, ma KDK terület
Francia Kongó (Közép-Kongó), ma Kongói Köztársaság
Kongói Szabadállam, korábbi királyság II. Lipót belga király uralma alatt
Kongói királyság, amely később Portugál Kongó protektorátus lett (ma Cabinda)

Földrajz
 Kongó régió, Afrika egy régiója
 Kongó, Nyugat-Közép-Afrika legnagyobb folyója
 Kongó, prehisztorikus kontinens

Művészet, kultúra
 Kongó nyelv, a bakongo nép nyelve
 Kongó, a vudu egy szelleme
 Kongó (1980), Michael Crichton regénye
 Kongó (1995), Frank Marshall filmje Crichton regényéből
 Kongó, más néven soukous, zenei stílus
 Panamai kongó zene
 Kongó, híres csimpánz, aki megtanult festeni

Lásd még
 Kongó osztály (egyértelműsítő lap)